Об'єкти NGC
Щит (сузір'я)
Галактики